Saint-Louis (en francés) y Saint Louis o St. Louis (en inglés), formas cuyo significado es San Luis, son términos que pueden hacer referencia a:

Geografía

En Burkina Faso 
 Saint-Louis (Burkina), localidad.

En Canadá 
Quebec
 Castillo Saint-Louis, en la ciudad de Quebec.
 Lago Saint-Louis, sobre el río San Lorenzo por el Archipiélago de Hochelaga.
 Saint-Louis (Quebec) o Saint-Louis-de-Bonsecours, municipio regional de condado (MRC) de Les Maskoutains en Montérégie Este.
 Saint-Louis-de-Gonzague (Beauharnois-Salaberry), parroquia del MRC de Beauharnois-Salaberry en el Valle del Alto San Lorenzo.
 Saint-Louis-de-Mantawa antiguo nombre de la localidad de Saint-Zénon, Lanaudière.
 Saint-Louis-du-Ha! Ha!, parroquia del MRC de Témiscouata en Bas-Saint-Laurent.
 Calle Saint-Louis y Porte Saint-Louis en la ciudad de Quebec.
 Grand-Saint-Louis, aldea de la ciudad de Bécancour] en el MRC de Bécancour en Centre-du-Québec.
 Lac-Saint-Louis, aldea del municipio de Saint-Zénon en el MRC de Matawinie en Lanaudière.
 Lac-Saint-Louis, circunscripción federal en la isla de Montreal.
 Le-Vieux-Saint-Louis, localidad de la ciudad de Carleton-sur-Mer en el MRC de Avignon en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Mission-Saint-Louis, localidad de la ciudad de Carleton-sur-Mer en el MRC de Avignon en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Petit-Saint-Louis, localidad de la ciudad de Bécancour en el MRC de Bécancour en Centre-du-Québec.
 Puente Saint-Louis (Saint-Eustache), en Laurentides.
 Río de Grand-Saint-Louis.
 Río Saint-Louis (Mauricie)
 Río Saint-Louis (Montérégie Este), afluente del río Yamaska.
 Río Saint-Louis (Saguenay), en Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Río Saint-Louis (Valle del Alto San Lorenzo), afluente del río San Lorenzo.
 Saint-Louis (barrio de Quebec)
 Saint-Louis (circunscripción de Quebec)), antigua circunscripción provincial en Montreal.
 Saint-Louis (Montreal), barrio de Montreal.
 Saint-Louis-de-Blandford, municipio del MRC de Arthabaska en Centre-du-Québec.
 Saint-Louis-de-France, antiguo municipio y localidad de Trois-Rivières  en Mauricie.
 Saint-Louis-de-Gonzague (Les Etchemins), municipio del MRC de Les Etchemins en Chaudière-Appalaches.
 Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente, parroquia del MRC de la Côte-de-Beaupré en Capitale-Nationale.
 Saint-Louis-de-Kamouraska, población y parroquia del municipio de Kamouraska en el MRC de Kamouraska en Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Louis-de-lIsle-aux-Coudres o Saint-Louis, antiguo municipio y pueblo de LIsle-aux-Coudres en el MRC de Charlevoix en Capitale-Nationale.
 Saint-Louis-de-Masham, antiguo municipio y localidad del municipio de Pontiac en el MRC de Colinas de Outaouais en Outaouais.
 Westmount—Saint-Louis, circunscripción provincial en Montreal.

Otras provincias
 Saint-Louis (Nuevo Brunswick), parroquia de Nuevo Brunswick.
 Cap-de-Saint-Louis, localidad del parroquia de Saint-Louis.
 Saint-Louis-de-Kent, villa del condado de Kent] en Nuevo Brunswick.
 Saint-Louis (Saskatchewan), localidad

En Estados Unidos  
 San Luis (Misuri), ciudad.
 St. Louis (Míchigan), ciudad.
 St. Louis (Oklahoma), ciudad.
 Bay St. Louis, ciudad del condado de Hancock, Misisipí.
 Río Saint Louis, Minesota.

En Francia  
 Île Saint-Louis, en el río Sena en París.
 Port-Saint-Louis-du-Rhône, comuna de Bocas del Ródano.
Puente Saint-Louis, sobre el Sena.
 Saint-Louis (Mosela), comuna de Mosela.
 Saint-Louis (Alto Rin), comuna de Alto Rin.
 Saint-Louis (Guadalupe), comuna de la isla de Guadalupe.
 Saint-Louis (Reunión), comuna de la isla de la Reunión.
 Saint Louis Versailles, barrio de Versailles.
 Saint-Louis-de-Montferrand, comuna de Gironda.
 Saint-Louis-en-l'Isle, comuna de Dordoña.
 Saint-Louis-et-Parahou, comuna de Aude.
 Saint-Louis-lès-Bitche, comuna de Mosela.
 Braud-et-Saint-Louis, comuna de Gironda.
 Fort Saint Louis (Martinica), en Fort-de-France, Martinica.

En Haití  
 Saint-Louis-du-Nord, comuna del departamento Noroeste.
 Saint-Louis-du-Sud, comuna del departamento Sur.
 Batalla de Saint-Louis-du-Sud

En Senegal  
 Ciudad de Saint-Louis.
Isla de Saint-Louis, en el río Senegal donde se emplaza la ciudad homónima.
 Región de Saint-Louis
 Departamento de Saint-Louis

En Seychelles 
 Distrito de Saint Louis

 Cultura 
 Orquesta Sinfónica de Saint Louis, orquesta de Misuri.
 Saint Louis University Madrid Campus, universidad de Madrid.
 Saint Louis Blues, estilo musical.
 Universidad de San Luis, en Misuri.

 Deporte 
 St Louis Suns United FC, equipo de fútbol de Seychelles.
En Misuri, Estados Unidos
 Saint Louis Athletica, club de fútbol desaparecido.
 Saint Louis Billikens, equipos deportivos de la Universidad de San Luis.
 Saint Louis Blues, equipo de hockey.
 Saint Louis Cardinals, equipo de béisbol.
 Saint Louis Football Club, club de fútbol.

 Historia 
 Orden de Saint-Louis, orden militar y honorífica creada por Luis XIV.
 Spirit of St. Louis, aeronave pilotada por Charles Lindbergh con la que realizó la primera travesía aérea del Océano Atlántico.
 Saint Louis (1929)''', transatlántico alemán que sirvió para el transporte de varios centenares de judíos exiliados en 1939.